Чемпионат Чехии по футболу 2007/2008 годов — 15-й сезон чемпионата Чехии по футболу. Чемпионат начался 5 августа 2007 года, а завершился 20 мая 2008. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 556 голов. Футбольный клуб «Славия» (Прага) стал чемпионом Чехии во 2-й раз.

Турнирная таблица 

И = Всего игр; В = Выигрыши; Н = Матчи вничью; П = Поражения; ГЗ = Забитые голы; ГП = Голы пропущенные; +/- = Разница голов; О = Очки

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Виктория» (Пльзень) — «СИАД» (Мост) — 6:2
 «Славия» (Прага) — «Тескома» (Злин) — 7:1
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов
 «СИАД» (Мост) — «Спарта» (Прага) — 0:5
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Славия» (Прага) — «Тескома» (Злин) — 7:1

Ссылки 
 Официальный сайт Чемпионата Чехии по футболу
 Статистика www.rsssf.com

2007/2008
Чехия
Чехия
Спорт в Чехии в 2007 году
Спорт в Чехии в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008